Bogata ist der Name mehrerer Orte

 in den USA:	
 Bogata, Stadt in Texas

 in Rumänien:	
 Bogata (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Bogata (Bacău), Dorf im Kreis Bacău		
 Bogata (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Bogata (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Bogata (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Bogata de Jos, Dorf im Kreis Cluj	
 Bogata de Sus, Dorf im Kreis Cluj
 Bogata Olteană, Dorf im Kreis Brașov